

Белград — столиця Сербії, одне з найдавніших міст Європи.
 «Белград» — сербський футбольний клуб із Белграда, заснований 1929 року.

Белград — місто, штат Мен
 Белград — місто, штат Міннесота
 Белград — місто, штат Монтана
 Белград — поселення, штат Небраска

Секешфегервар — угорське місто, в середні віки носило ім'я Белград або Істолні Белград.

Див. також 
 Білгород (значення)

Багатозначні топоніми